Протоки () — назва низки населених пунктів у Росії:
 
 Протоки (Оленегорськ-1) — селище в Оленегорському районі Мурманській області.
 Протоки — присілок у Піддорському районі Новгородської області.
 Протоки — селище в Пролетарському районі Ростовської області.

Див. також 
 Протока (значення)